Волонтёр Москвы — знак отличия, учреждённый Правительством Москвы, является формой поощрения за вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в городе Москве.

Порядок вручения 
Знак отличия Правительства Москвы «Волонтёр Москвы» вручается лицам, внесшим значительный вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) и осуществляющим добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории города Москвы не менее двух лет.
Знаком отличия Правительства Москвы «Волонтёр Москвы» ежегодно поощряются не более 30 человек.

Описание знака 

Знак отличия Правительства Москвы «Волонтёр Москвы» металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака отличия, вверху и справа – рельефное изображение основного элемента герба города Москвы – Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия, ниже и левее из бортика медали выходит рельефная полоса, образующая контур сердца, заполненный красной эмалью, ее конец изогнут сообразно окружности и стилизован в виде лавровой ветви. На оборотной стороне знака отличия: в центре – рельефная надпись в две строки: «ВОЛОНТЕР МОСКВЫ», по кругу рельефная надпись: в верхней части – «ПРАВИТЕЛЬСТВО», в нижней части – «МОСКВЫ». Слова разделены рельефными полосами вдоль бортика. Знак отличия при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой золотистого цвета, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. С левого края ленты белая полоса шириной 4 мм и темно-красная полоса шириной 8 мм, правее – белая полоса шириной 12 мм, на которой по центру – золотистая полоса шириной 1 мм.
Элементы знака отличия символизируют: 
– основной элемент герба города Москвы – Святой Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем Змия, красная и белая полосы ленты – принадлежность знака отличия к знакам отличия Правительства Москвы; 
– сердце (символ мудрости, чувств сострадания и понимания), белая (символ чистоты устремлений и бескорыстного служения) и золотистая (символ самоотверженности, милосердия и справедливости) полосы ленты –предназначение знака отличия для поощрения лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории города Москвы; 
– лавровая ветвь (символ награды и славы) – признание заслуг.

См. также 
 Волонтёрство
 Донорство крови
 Почётный донор России
 Почётный донор Москвы
 Награды Москвы

Примечания 

Награды Москвы
Волонтёрство